Richard Rich kan syfta på bland andra:

* Richard Rich, 1:e baron Rich (1496/7–1567), engelsk lordkansler
 Richard Rich (född 1953), amerikansk filmregissör